Rebhandl ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Rebhandl (* 1964), österreichischer Filmkritiker, Sachbuchautor und Dozent
 Manfred Rebhandl (* 1966), österreichischer Autor von Kriminalromanen
 Reinhold Rebhandl (* 1957), österreichischer Maler, Grafiker und Hochschullehrer